Dit is een lijst van planetoïden 52201-52300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52201) - || 3098 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52202) - || 3124 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52203) - || 3160 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52204) - || 3219 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52205) - || 3247 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52206) - || 3326 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52207) - || 3403 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52208) - || 3423 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52209) - || 3495 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52210) - || 4032 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52211) - || 4049 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52212) - || 4056 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52213) - || 4181 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52214) - || 4196 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52215) - || 4213 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52216) - || 5014 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52217) - || 5035 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52218) - || 5050 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52219) - || 5071 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52220) - || 5082 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52221) - || 5103 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52222) - || 5111 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52223) - || 5158 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52224) - || 5602 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (52225) - || 1968 OF1|| 25 juli 1968 || G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
|-
| (52226) - || 1974 PA || 12 augustus 1974 || T. Gehrels
|-
| (52227) - || 1975 SM1|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (52228) Protos || 1977 RN || 5 september 1977 || L. D. Schmadel
|-
| (52229) - || 1978 NN || 10 juli 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (52230) - || 1978 NR || 10 juli 1978 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (52231) - || 1978 RX1|| 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (52232) - || 1978 UY4|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (52233) - || 1978 UQ5|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (52234) - || 1978 UX7|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (52235) - || 1979 MW2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (52236) - || 1979 MF7|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (52237) - || 1979 OW2|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (52238) - || 1979 OM9|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (52239) - || 1979 OV10|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (52240) - || 1980 FQ4|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (52241) - || 1980 PW2|| 4 augustus 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| (52242) - || 1981 EX || 3 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (52243) - || 1981 ED3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52244) - || 1981 EE4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52245) - || 1981 EP4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52246) - || 1981 EQ5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52247) - || 1981 EP10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52248) - || 1981 EE15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52249) - || 1981 EK21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52250) - || 1981 EE32|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52251) - || 1981 EF32|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52252) - || 1981 EJ35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52253) - || 1981 EZ35|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52254) - || 1981 EJ36|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52255) - || 1981 EM37|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52256) - || 1981 EM38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52257) - || 1981 EJ42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52258) - || 1981 EE44|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52259) - || 1981 EY47|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (52260) - || 1982 KA || 22 mei 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (52261) - || 1982 VL4|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (52262) - || 1983 QV || 30 augustus 1983 || J. Gibson
|-
| (52263) - || 1985 QD6|| 24 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (52264) - || 1985 RD2|| 13 september 1985 || E. F. Helin
|-
| (52265) - || 1985 RM3|| 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (52266) - || 1986 AD || 10 januari 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (52267) - || 1986 EP2|| 4 maart 1986 || W. Ferreri
|-
| (52268) - || 1986 WU || 25 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (52269) - || 1988 CU || 13 februari 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (52270) - || 1988 CH5|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (52271) Lecorbusier || 1988 RP3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (52272) - || 1988 RO5|| 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (52273) - || 1988 RQ10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (52274) - || 1988 RG12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (52275) - || 1988 RS12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (52276) - || 1988 RZ12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (52277) - || 1988 SE3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (52278) - || 1988 SG3|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (52279) - || 1989 CH3|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (52280) - || 1989 RB || 5 september 1989 || E. F. Helin
|-
| (52281) - || 1989 SJ1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (52282) - || 1989 SO2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (52283) - || 1989 SE5|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (52284) - || 1990 HP || 26 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (52285) - || 1990 OX2|| 30 juli 1990 || T. Seki
|-
| (52286) - || 1990 QT1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (52287) - || 1990 QP4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (52288) - || 1990 QU8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (52289) - || 1990 QH9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (52290) - || 1990 SF || 17 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (52291) Mott || 1990 TU1|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52292) - || 1990 TB2|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52293) Mommsen || 1990 TQ3|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52294) - || 1990 TJ4|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52295) - || 1990 VK4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (52296) - || 1990 WM3|| 19 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (52297) - || 1991 CH2|| 12 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (52298) - || 1991 GM7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (52299) - || 1991 NJ1|| 12 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (52300) - || 1991 NE3|| 4 juli 1991 || H. Debehogne|}

Planetoïdenlijsten